Woolworth [] ist der Familienname folgender Personen:
 Winfield Woolworth (1852–1919), Gründer der amerikanischen Kaufhaus- und Supermarktkette F. W. Woolworth Company

Woolworth, Woolworths oder Woolworth’s bezeichnet:
 die ursprüngliche F. W. Woolworth Company von Winfield Woolworth und mit ihr assoziierte Unternehmen: 
 Foot Locker, Inc., Nachfolgegesellschaft der F.W. Woolworth Company (Name 1998/2001 geändert)
 Woolworths Group PLC im Vereinigten Königreich
 Woolworth Deutschland, Einzelhandelsunternehmen in Deutschland
 Woolworth Group, Bauträger von Shopping Malls in Zypern

 einen von dem Gründer der F. W. Woolworth Company in New York City gebauter Wolkenkratzer:
 Woolworth Building, Gebäude in New York City von Winfield Woolworth

andere Firmen, die den Namen Woolworth tragen, aber keine direkte Verbindung zu der F. W. Woolworth Company haben:
 Woolworths (Australien), australischer Einzelhandelskonzern
 Woolworths (Südafrika), Einzelhandelsunternehmen in Südafrika